Oosterweeren bij Siddeburen
 Noorderpolder in de Oosterweeren